Le Windy City Open 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du 9 au . Après une interruption de quatre années, le tournoi reprend avec une dotation plus modeste.

Oliver Pett, sorti des qualifications, provoque la surprise en s'imposant face à la tête de série  Jan Koukal.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open féminin 2011
 Windy City Open
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2011
Squash en 2011
Sport à Chicago en 2011
Sport aux États-Unis en février 2011